Марс-А800 — российская роботизированная платформа, разработана КБ Аврора (Avrora robotics lab). Предназначена для сопровождения стрелковых подразделений, транспортировки различных грузов в боевых условиях, а также раненых. В 2016 году на базе Рязанского воздушно-десантного училища были проведены испытания робота, были получены положительные отзывы.

Конструкция 
Марс-А800 реализована на основе амфибийной гусеничной платформы Tinger (разработана фирмой Tinger, г. Череповец). Оборудована радаром, видеокамерой и вычислительным комплексом, позволяющем функционировать в заданном режиме передвижения от точки к точке, а также в режиме патрулирования с фиксацией обнаруженных целей. Присутствует возможность дистанционного управления позволяющая преодолевать особенно сложные участки местности. Платформа плавающая, с возможностью десантирования при помощи грузовой парашютной системы. Имеется четыре посадочных места, а также место для размещения грузов. Возможно групповое применение.

Технические характеристики 
 Длина платформы — 3 м,
 Ширина — 2,15 м,
 Высота — 1,27 м.
 Масса — 950 кг.
 Грузоподъёмность — до 500 кг.
 Скорость движения по суше — 35 км/ч
 Скорость движения по воде — 5 км/ч
 Диапазон рабочих температур — от -40° до +40°C

Примечания

Литература

Ссылки 
 КБ "Аврора" разработало платформу "Марс-А800"

Устройства телеприсутствия
Российские боевые роботы